El término IRAM puede referirse a:

 el Instituto Argentino de Normalización y Certificación, una asociación civil encargada de la normalización y certificación en Argentina;
 el Instituto de Radioastronomía Milimétrica, un instituto que coordina al observatorio de Pico Veleta y Plateau de Bure;
 el Instituto de Radiomedicina, una clínica médica orientada al tratamiento del cáncer en Chile.
 uno de los nombres de la ciudad de los pilares, mencionada en el Corán.